Азиатский клубный чемпионат сезона 1991/1992 — одиннадцатый розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации. Турнир прошёл с августа по декабрь 1991 года. Победу впервые одержал представитель Саудовской Аравии Аль-Хиляль, в финале переигравший в серии пенальти победителя предыдущего розыгрыша — иранский «Эстегляль».

Результаты

Квалификационный турнир

1 раунд 

|}

2 раунд 

|}
«Гейланг Интернэшнл» по неизвестным причинам отказался от дальнейшего участия.

Финальный турнир 
Игры финального турнира состоялись в Дохе, Катар. «Ёмиури» отказался от дальнейшего участия в турнире.

Группа А

Группа В

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1991/92
Футбол в Азии в 1991 году